Castellano kan syfta på:

 spanska, även kallat kastiljanska – ett språk som talas i Spanien och den största delen av Sydamerika

Personer
 Moira Castellano, dansare inom argentinsk tango
 Paul Castellano (1915–1985), amerikansk maffiaboss
 Richard S. Castellano (1933–1988), amerikansk/italiensk skådespelare
 Torry Castellano (född 1979), amerikansk musiker

Geografi

Italien 

 Torrente Castellano, vattendrag, Marche, 
 Rio Castellano, vattendrag, Abruzzo, 
 Castellano (del av en befolkad plats), Trentino-Alto Adige, Provincia di Trento, 
 Castellano (ort), Marche, Province of Fermo, 

Robotskapade Italienförgreningar